Ры́бка
 Рыбка — маленькая рыба.

Фамилия
 Рыбка, Александр Евгеньевич (род. 1987) — украинский футболист, вратарь.
 Рыбка, Эугениуш (1898—1988) — польский астроном.
 Настя Рыбка (род. 1990) — эскорт-модель.

Гидроним
 Рыбка (приток Карамыша) — река в Саратовской области России, бассейн Дона.

Фильмы
 «Рыбка» — мультфильм Сергея Рябова (Россия, 2007).
 «Рыбки» () — полнометражный мультфильм Ruthless Studios (США, 2016).

Техника
 Рыбка — советский складной перочинный нож.
 Рыбка — обозначение трапециевидной формы парка путей на путевых схемах.

 Rybka — компьютерная шахматная программа.

Примечания